Бронзовите камшични змии (Ahaetulla) са род влечуги от семейство Смокообразни (Colubridae).

Таксонът е описан за пръв път от Хайнрих Фридрих Линк през 1807 година.

Видове 
 Ahaetulla anomala
 Ahaetulla borealis
 Ahaetulla dispar
 Ahaetulla farnsworthi
 Ahaetulla fasciolata
 Ahaetulla frenata
 Ahaetulla fronticincta
 Ahaetulla heterolepidota
 Ahaetulla isabellina
 Ahaetulla laudankia
 Ahaetulla malabarica
 Ahaetulla mycterizans
 Ahaetulla nasuta – Зелена лозова змия
 Ahaetulla oxyrhyncha
 Ahaetulla perroteti
 Ahaetulla prasina
 Ahaetulla prasine
 Ahaetulla pulverulenta
 Ahaetulla sahyadrensis
 Ahaetulla travancorica

Бележки